Competiția de box de la Jocurile Olimpice de vară din 1984 s-a desfășurat în perioada 29 iulie - 11 august 1984, la Los Angeles în Statele Unite. Au fost 12 probe sportive, în care au participat 354 de concurenți din 81 de țări. Primele trei țări în ceea ce privesc medaliile au fost Statele Unite ale Americii, Italia și Iugoslavia. România a câștigat o medalie de bronz (Mircea Fulger), clasându-se pe locul 14 în clasamentul după medalii.

Podium

Clasament medalii 

Box
1984